Karl von Spanien bezeichnet folgende Personen:

 Karl V. (HRR) (1500–1558), Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und als Karl I. König von Spanien
 Karl II. (Spanien) (1661–1700), König von Spanien
 Karl III. (Spanien) (1716–1788), König von Spanien 
 Karl IV. (Spanien) (1748–1819), König von Spanien
 Juan Carlos I. (* 1938), König von Spanien

Siehe auch:
 Don Carlos (1545–1568), Fürst von Asturien
 Carlismus #Die carlistischen Prätendenten